В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Philadelphia 1977, що проходив у рамках Туру WTA 1977, Франсуаза Дюрр і Вірджинія Вейд виграли титул, у фіналі перемігши пару Мартіна Навратілова і Бетті Стов 6-4, 4-6, 6-4.

Сіяні пари 

 Мартіна Навратілова /  Бетті Стов (фінал)
 Керрі Рід /  Грір Стівенс (1-ше коло)

 Сью Баркер /  Брігітте Койперс (1-ше коло)
 Розмарі Казалс /  Біллі Джин Кінг (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Philadelphia